Села:
 Бойкове — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Бойкове — Сумська область, Роменський район